Jannik Hansen (né le  à Herlev au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute en AL-Bank ligaen avec les Mighty Bulls de Rødovre SIK. En 2004, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Canucks de Vancouver en , en . Il choisit alors de partir en Amérique du Nord. Il joue une saison avec les Winter Hawks de Portland de la Western Hockey League puis passe professionnel. En 2006-2007, il assigné au club-école des Canucks, le Moose du Manitoba dans la Ligue américaine de hockey. Lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2007, il débute dans la LNH.
Il devient le premier danois à participer et à inscrire un point dans des séries éliminatoires de la LNH.

Le , il est échangé aux Sharks de San José en retour de l'attaquant Nikolaï Goldobine et d'un choix conditionnel de  tour au repêchage de 2017.

Carrière internationale 
Il représente le Danemark en sélection senior depuis 2005.

Parenté dans le sport 
Son père Bent Hansen était international danois.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Rødovre Mighty Bulls || AL-Bank ligaen|| 15|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004|| Rødovre Mighty Bulls || AL-Bank ligaen|| 35|| 12|| 7|| 19|| 48||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| Rødovre Mighty Bulls || AL-Bank ligaen|| 32|| 17|| 17|| 34|| 40||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| Rødovre Mighty Bulls || 1. division|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Winterhawks de Portland|| LHOu|| 64|| 24|| 40|| 64|| 67|| 12|| 7|| 6|| 13|| 16
|-
| 2006-2007|| Moose du Manitoba|| LAH|| 72|| 12|| 22|| 34|| 38|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007|| Canucks de Vancouver|| LNH|| -|| -|| -|| -|| -|| 10|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2007-2008|| Moose du Manitoba||  LAH|| 50|| 21|| 22|| 43|| 22|| 6|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2007-2008|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 55|| 6|| 15|| 21|| 37||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2008-2009 ||Moose du Manitoba ||LAH ||2 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Canucks de Vancouver|| LNH||47 ||9 ||6 ||15 ||18 ||12 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2009-2010 ||Moose du Manitoba ||LAH ||5 ||0 ||2 ||2 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2010-2011|| Canucks de Vancouver|| LNH||82 ||9 ||20 ||29 ||32 || 25|| 3|| 6|| 9|| 18
|- 
| 2011-2012|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 82|| 16|| 23|| 39|| 34|| 5|| 1|| 0|| 1|| 14
|-
| 2012-2013 || Tappara Tampere || SM-liiga || 20|| 7|| 10|| 17|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2012-2013|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 47 || 10 || 17 || 27 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 2013-2014|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 71|| 11|| 9|| 20|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Canucks de Vancouver || LNH || 81 || 16 || 17 || 33 || 27 || 6 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2015-2016 || Canucks de Vancouver || LNH || 67 || 22 || 16 || 38 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 28 || 6 || 7 || 13 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sharks de San José || LNH || 15 || 2 || 5 || 7 || 7 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Sharks de San José || LNH || 46 || 2 || 12 || 14 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HK CSKA Moscou || KHL || 45|| 7|| 11|| 18|| 12|| 9|| 1|| 2|| 3|| 2

| 626 || 109 || 147 || 256 || 282 || 70 || 7 || 12 || 19 || 42

Références 

Naissance en mars 1986
Naissance au Danemark
Joueur international danois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Tappara
Joueur du Rødovre SIK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sharks de San José
Joueur du HK CSKA Moscou
Champion de la Coupe Gagarine